Ceará
Dialeto cearense ou Dialeto da costa norte — conjunto de formas de expressão idiomáticas e fonéticas características do estado do Ceará

Desambiguações de gentílicos